

Geografia
 Salgado – comune del Brasile nello Stato del Sergipe
 Salgado – microregione dello Stato del Pará in Brasile
 General Salgado – comune del Brasile nello Stato di San Paolo
 Salgado de São Félix – comune del Brasile nello Stato del Paraíba
 Salgado Filho – comune del Brasile nello Stato del Paraná
 Senador Salgado Filho – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul

Persone
 Antonio de Pereda y Salgado (1611-1678) – pittore spagnolo
 Armindo José Salgado da Silva Araújo (1977) – pilota di rally portoghese
 Daniel Eduardo Salgado De Nichile (1976) – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Darwin Doronis Bonilla Salgado (1989) – calciatore salvadoregno, di ruolo centrocampista
 Diego Salgado Costa de Menezes (1982) – calciatore brasiliano
 Francisco Salgado de Somoza (1590-1664) – teologo e giurista spagnolo
 Gaspar Salgado Gayoso (?-1644) – vescovo cattolico spagnolo
 Hiosvany Salgado (1979) – pallavolista cubano
 Horacio López Salgado (1948) – ex calciatore messicano
 Isabel Salgado - pallavolista brasiliana
 Iván Salgado López (1991) – scacchista spagnolo
 Javi Salgado (1980) – ex cestista spagnolo
 José Luis Salgado (1966) – ex calciatore messicano
 José Maria Veloso Salgado (1864-1945) – pittore portoghese
 Mario Salgado (1981) – calciatore cileno
 Míchel Salgado (1975) – ex calciatore spagnolo
 Plínio Salgado (1895-1975) – politico, scrittore, teologo e giornalista brasiliano
 Ricardo Salgado (1944) – economista e banchiere portoghese
 Sebastião Salgado (1944) – fotografo brasiliano 
 Sergio Salgado (1958) – ex calciatore cileno
 Solita Salgado (1914-1987) – aviatrice e nuotatrice colombiana naturalizzata francese